A Temporada 2019–20 da LNB Pro B foi a 81ª edição da competição relativa a segunda divisão do basquetebol francês. Embora tenha vise promover ao campeão da temporada regular e ao vencedor dos playoffs de promoção uma vaga na liga Jeep Élite na próxima temporada, bem como relega as duas equipes pior qualificadas para a Nationale Masculine 1, nesta temporada em específico devido à Pandemia de COVID-19 na França foi cancelada antes do final.

Clubes participantes

Temporada regular

Classificação

Resultados

Playoffs de promoção

Confrontos

Quartas de final

Semifinal

Final

Promoção e rebaixamento 
 Promovidos para a Élite na temporada 2020–21:

 Rebaixados para a NM1 na temporada 2020–21:

Temporadas da LNB Pro B
2020 no basquetebol
Eventos desportivos cancelados devido à pandemia de COVID-19